MJL steht für:
 Mouila Airport (IATA-Code), Flughafen von Mouila, Hauptstadt der Provinz Ngounié im Süden Gabuns

mjl steht für:
 Mandeali (ISO-639-3-Code), Dialekt der Himachali-Sprache, einer indoarischen Sprache in Mandi (Distrikt) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh

Abkürzung